Victims of Fate – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Victims of Fate – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères